Стоун, Джордж ():
 Стоун, Джордж (1946—1993) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Стоун, Джордж (1708—1764) — ирландский священник, архиепископ Армы и примас всей Ирландии (1747—1764).
 Стоун, Джордж (1876—1945) — американский профессиональный бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции аутфилдера.
 Стоун, Джордж (род. 1946) — американский профессиональный бейсболист, выступавший в МЛБ на позиции питчера.
 Стоун, Джордж (род. 1965) — американский композитор и педагог, автор работ для инструментальных ансамблей.
 Стоун, Джордж (1907—2001) — британский социальный журналист и политик, член Независимой рабочей партии.
 Стоун, Джордж Кэмерон (1859—1935) — американский коллекционер и историк оружия, горный инженер и металлург.
 Стоун, Джордж Лоуренс (1886—1967) — американский барабанщик и автор работ, учитель игры на ударных инструментах.
 Стоун, Джордж Фредерик (1812—1875) — австралийский юрист и адвокат, генеральный прокурор Западной Австралии.
 Стоун, Джордж Э. (1903—1967) — американский характерный актёр радио и телевидения польского происхождения.